Dudás Ádám (1977) műsorvezető, hírszerkesztő
 Dudás Ádám (1989) labdarúgó